Светла́на Гуса́рова: Гусарова, Светлана Владимировна (род. 1962) — российский искусствовед.
 Гусарова, Светлана Николаевна (род. 1959) — советская легкоатлетка.